Stahlhof kann stehen für:

Bauwerke:
 Stahlhof, früherer Sitz des Stahlwerksverband, heute des Verwaltungsgerichts in Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen
 Stahlhof oder Stalhof, früherer Handlungsplatz der Hansekaufleute in London

Orte:
 Stahlhof oder Leuterstal, Einzelhof der Gemeinde Jagsthausen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Stahlhof (Raggal), abgegangener Hof im  Ortsteil Marul der Gemeinde Raggal im Bezirk Bludenz, Vorarlberg; siehe Heilquelle Raggal
 Stahlhof (Waldkirch), ehemalige Ortschaft, heute aufgegangen im Waldkirch, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Stahlhofen
 Stahlhöfe, Weiler der Stadt Wassertrüdingen im Landkreis Ansbach, Bayern
 Stallhof